Il doppio maschile  del Sydney International 1997 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Ellis Ferreira e Jan Siemerink erano i detentori del titolo, ma solo Siemerink ha partecipato in coppia con Paul Haarhuis.

Haarhuis e Siemerink hanno perso ni finale 6–4, 6–7, 6–3 contro Luis Lobo e Javier Sánchez.

Teste di serie
n/a
 Paul Haarhuis /  Jan Siemerink (finale)
 Sébastien Lareau /  Alex O'Brien (primo turno)
 Libor Pimek /  Byron Talbot (semifinali)

Qualificazioni

Tabellone

Note 
 

Sydney International 1997
ATP Tour 1997